El municipio de Crawford (en inglés: Crawford Township) es un municipio ubicado en el condado de Wyandot en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 4789 habitantes y una densidad poblacional de 51,14 personas por km².

Geografía 
El municipio de Crawford se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.65 km², de la cual 93,53 km² corresponden a tierra firme y (0,13 %) 0,12 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4789 personas residiendo en el municipio de Crawford. La densidad de población era de 51,14 hab./km². De los 4789 habitantes, el municipio de Crawford estaba compuesto por el 96,64 % blancos, el 0,15 % eran afroamericanos, el 0,19 % eran amerindios, el 1,34 % eran asiáticos, el 0,79 % eran de otras razas y el 0,9 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,9 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Wyandot